Miejscowości w USA:
 Las Animas – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Bent
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Las Animas (ang. Las Animas County) – w stanie Kolorado